Adaptace ( adaptatio - přizpůsobení) může označovat:
 Adaptace – schopnost organismu přizpůsobit se prostředí
 Adaptace (umění) – například převedení literárního díla nebo jeho tématu do filmu, úpravu hudebního díla nebo tématu pro jiné nástroje a podobně
 Adaptace (psychologie) – přizpůsobení člověka a jeho chování okolnímu prostředí a společnosti 
 Adaptace (sociologie) – schopnost jedince, skupiny nebo kultury přizpůsobit se sociálním či přírodním podmínkám
 Adaptace (stavebnictví) – úprava budovy nebo prostorů pro jiné použití, obvykle tak, že se zachová jejich půdorys, obvodové zdivo a podobně.
 Filmová adaptace – převod jiného původního díla, jevu či objektu do filmové podoby.

Externí odkazy